Vina – jednostka osadnicza w USA, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tehama
 Vina – miasto w USA, w stanie Alabama, w hrabstwie Franklin
 Vina – departament w Kamerunie
 Vina – rzeka w Afryce
 Vina – indyjski instrument muzyczny